Slovo měňavka má více významů:

 měňavka – obecné pojmenování pro organismus pohybující se měňavkovitým pohybem, pomocí panožek

 český název několika rodů z říše Amoebozoa
 Amoeba – měňavka
 Entamoeba – měňavka
např. měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica)
např. měňavka velká (Amoeba proteus)
 Pelomyxa – měňavka